Список православних термінів включає загальнохристиянську термінологію, а також специфічні православні терміни й православні аспекти загальнохристиянських понять.


Див. також · Посилання

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Ю

Я

Див. також 

 Православні списки
 Список християнських термінів
 Словник церковно-обрядової термінології

Посилання 
 Словник церковно-обрядової термінології 
 Українська Релігієзнавча Енциклопедія 
 Словник біблійних та християнських термінів 

Православ'я
Християнські терміни